Флечер има више значења:
 Флечер (Оклахома)
 Флечер (Охајо)
 Флечер (Северна Каролина)